Karate Kid (DC Comics)  - um membro da Legião dos Super-Heróis
The Karate Kid, filme de 1984 estrelado por Pat Morita e Ralph Macchio
Karate Kid, filme de 2010 estrelado por Jackie Chan e Jaden Smith.

Desambiguação